Les termes naphtylamine ou aminonaphtalène peuvent s'appliquer à deux substances isomères l'une de l'autre :
 la 1-naphtylamine ou 1-aminonaphtalène ;
 la 2-naphtylamine ou 2-aminonaphtalène.
Elles peuvent être vues comme les homologues naphtaléniques de l'aniline.

La 2-naphtylamine est l'un des cancérigènes présents dans la fumée de cigarette.